La gargouille est, en architecture, un ouvrage sculpté d'évacuation des eaux de pluie des toitures. Ce terme peut également faire référence à :

 la Gargouille (Isaac Christians), un super-héros appartenant à l’univers de Marvel Comics ;
 la Gargouille (Yuri Topolov), un super-vilain de Marvel Comics ;
 la Gargouille grise, un super-vilain de Marvel Comics ;
 Gargouilles, une série de bande dessinée de Denis-Pierre Filippi ;
 Gargouille, un personnage et une série de bande-dessinée québécoise créé par Tristan Demers ;
 Les Gargouilles, un groupe de folk rock "celtico-médiévale" nantais.

Voir aussi :
 Gargoyles, les anges de la nuit